Uxama, término celta que significa 'elevado', también puede referirse a:

Lugares 
 Uxama Argaela, antigua localidad celtíbera situada en El Burgo de Osma-Ciudad de Osma, Soria (España); o
 Uxama Barca, antigua localidad autrigona situada en Osma de Valdegobia, Álava (España).